Agios Georgios – villaggio del distretto di Famagosta di Cipro
 Agios Georgios – villaggio del distretto di Kyrenia di Cipro
 Agios Georgios – villaggio del distretto di Limassol di Cipro
 Agios Georgios – ex comune della Grecia nella periferia delle Isole Ionie
 Agios Georgios – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale